Турарав:

 Турарав I (ум. ок. 1645) — правитель аваро-чеченского государственного образования со столицей в Мехельте.
 Турарав II (ум. ок. 1695) — правитель аваро-чеченского государственного образования со столицей в Чеченауле.